The Deadline – film del 1914 diretto da David Hartford
 The Deadline – film del 1914 diretto da Arthur Ellery
 The Deadline – film del 1931 diretto da Lambert Hillyer